Тијана Максимовић је име и презиме следећих људи:

 Тијана Максимовић (1961), глумица Српског народног позоришта
 Тијана Максимовић (1994), српска позоришна и телевизијска глумица

Референце